Plaats in Indonesië
 Trikoyo (Jaken), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Trikoyo (Tugu Mulyo), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra